Ranitomeya ventrimaculata (synonim: Dendrobates ventrimaculatus) – gatunek płaza z rodzaju Ranitomeya, należący do rodziny drzewołazów. 

Występuje w górnym biegu Amazonki na terenie Brazylii, Kolumbii, Ekwadoru i Peru oraz na Gujanie i Gujanie Francuskiej.

Przypisy

Bibliografia 
 

Płazy Ameryki Południowej
Drzewołazowate
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1935 roku